Венгерская Советская Республика
 Всеукраинский Союз рабочих
 Великая Социалистическая революция
 Вариабельность сердечного ритма